Дмитрий Андреевич Короткевич (16 октября 1904, д. Дроздово, Сенненский уезд, Могилёвская губерния — 26 декабря 1942, Минск, БССР) — белорусский подпольщик в годы ВОВ, начальник разведки Минского подпольного горкома КП(б)Б в 1941—1942 годах.

Биография 
Родился в 1904 году в деревне Дроздово Сенненского уезда (ныне Толочинский район, Витебская область, Республика Беларусь).

В 1926—1931 годах занимался партийной работой в Толочинском районе.

В 1931—1935 годах работал милиционером в Минске и Минской области. Был на хорошем счету у начальства, получал поощрения за отличную службу.

В 1935—1937 годах проходил обучение в Республиканской высшей школе пропагандистов ЦК КП(б)Б.

В 1937−1938 годах первый секретарь Заславского райкома КП(б)Б.

В 1938—1940 годах член ЦК КП(б) и начальник Главторга БССР.

В 1940 −1941 годах директор Минского промторга.

В августе 1941 года вступил в Минское подполье. В мае 1941 года вошёл в руководство Минского подпольного горкома КП(б)Б в должности начальника разведки. В октябре 1942 года арестован оккупационными немецкими войсками. После продолжительных пыток, казнен в начале 1943 года через повешение на стадионе «Динамо».

Посмертно награждён орденом Отечественной войны I степени.

Память 
Имя Д. А. Короткевича носит одна из улиц в Минске.

Примечания 

Разведчики Великой Отечественной войны
Повешенные на оккупированной территории СССР
Первые секретари районных комитетов КП Белоруссии
Члены ЦК КП Белоруссии
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании